Tři mušketýři mohou být:

 Tři mušketýři – nejznámější román Alexandra Dumase
 Tři mušketýři po dvaceti letech – pokračování románu
 Tři mušketýři ještě po deseti letech – další pokračování románu

 Filmová zpracování
 Tři mušketýři (film, 1911), (Les trois mousquetaires) – francouzský němý film, režie André Calmettes a Henri Pouctal, v roli d'Artagnana Émile Dehelly
 Tři mušketýři (francouzský film, 1921), (Les trois mousquetaires) – francouzský němý film, režie Henri Diamant-Berger, v roli d'Artagnana Aimé Simon-Girard
 Tři mušketýři (americký film, 1921), (The Three Musketeers) – americký němý film, režie Fred Niblo, v roli d'Artagnana Douglas Fairbanks
 Tři mušketýři (film, 1933), (Les trois mousquetaires) – francouzský film, režie Henri Diamant-Berger, v roli d'Artagnana Aimé Simon-Girard
 Tři mušketýři (film, 1935), (The Three Musketeers) – americký film, režie Fred Niblo, v roli d'Artagnana Rowland V. Lee
 Tři mušketýři (film, 1948), (The Three Musketeers) – americký film, režie George Sidney, v roli d'Artagnana Gene Kelly
 Tři mušketýři (film, 1953), (Les trois mousquetaires) – francouzský film, režie André Hunebelle, v roli d'Artagnana Georges Marchal, Bourvil jako Planchet
 Tři mušketýři (film, 1961), (Les trois mousquetaires) – francouzský film, režie Bernard Borderie, jedno z nejznámějších francouzských filmových zpracování, v hlavních rolích Gérard Barray (d'Artagnan), Georges Descrières (Athos), Bernard Woringer (Porthos), Jacques Toja (Aramis), Guy Delorme (Rochefort), Jean Carmet (Planchet) 
 Tři mušketýři (film, 1973), (The Three Musketeers) – britsko-americký film, režie Richard Lester, v hlavních rolích Michael York (d'Artagnan), Oliver Reed (Athos), Frank Finlay (Porthos), Richard Chamberlain (Aramis), Charlton Heston (kardinál Richelieu), Raquel Welchová (Constance Bonacieuxová), Christopher Lee (Rochefort), Geraldine Chaplinová (Anna Rakouská) 
 Čtyři mušketýři (film), (The Four Musketeers) – britsko-americký film z roku 1974, režie Richard Lester
 D´Artagnan a tři mušketýři (film, 1978), (Д'Артаньян и три мушкетёра) – sovětský film, režie Georgij Jungvald-Chilkjevič, v roli d'Artagnana Michail Bojarskij
 Návrat tří mušketýrů (The Return of the Musketeers) – britský film z roku 1989, režie Richard Lester, filmové zpracování románu Tři mušketýři po dvaceti letech 
 Tři mušketýři (film, 1993), (The Three Musketeers) – americký film, režie Stephen Herek, v roli d'Artagnana Chris O'Donnell
 Mušketýr (film, 2001), (The Musketeer) – americký film, režie Peter Hyams, v hlavních rolích  d'Artagnana Justin Chambers, Catherine Deneuve jako Anna Rakouská
 D´Artagnan a tři mušketýři (film, 2005), (D'Artagnan et les trois mousquetaires) – francouzský film, režie Pierre Aknine, v roli d'Artagnana  Vincent Elbaz
 Tři mušketýři (film, 2011), (The Three Musketeers) – koprodukční německo-francouzsko-britsko-americký film, režie Paul W.S. Anderson, v roli Milady de Winter Milla Jovovich

 Televizní seriálová zpracování
 Tři mušketýři (seriál) – britský seriál z produkce BBC z roku 2014

 Hudební zpracování
 Tři mušketýři (Benatzky) – německá opereta z roku 1929, hudba Ralph Benatzky, texty Rudolph Schanzer a Ernst Welisch
 Tři mušketýři (muzikál) – český muzikál z roku 2005, hudba Michal David, texty Lou Fanánek Hagen

Související články 
 Muž se železnou maskou (film) – více různých filmů